Андре́й Станисла́вович Ольхо́вский () — советский и российский теннисист. Стал профессионалом в 1989 году. Завершил выступления в 2005 году (в одиночном разряде — в 1998 году). Самый успешный парный российский теннисист после Евгения Кафельникова.

Ольховский — первый россиянин, игравший в финале турнира Большого шлема (Ролан Гаррос-1992 в мужском парном разряде) и первый россиянин, победивший на турнире Большого шлема (Ролан Гаррос-1994 в смешанном парном разряде вместе с россиянкой Евгенией Манюковой). Кроме того, он первый россиянин, победивший на Открытом чемпионате Австралии (в 1994 году в смешанном парном разряде) и первый россиянин, игравший в финале Уимблдонского турнира (в 1997 году в смешанном парном разряде).

Тренеры — В. Ф. Васильев, В. Н. Янчук, К. П. Пугаев.

В третьем круге Уимблдонского турнира 1992 года, победив Джима Курье со счётом 6-4 4-6 6-4 6-4, установил рекорд для турниров Большого шлема, как самый низкостоящий в рейтинге теннисист, победивший первую ракетку мира: Ольховский на тот момент занимал 193-е место в мировом рейтинге.

Достижения 
На турнирах Большого Шлема Андрей 5 раз играл в финалах парного разряда и микста в 1992—1997 годах и выиграл два титула:
 Победитель Ролан Гаррос 1993 года в миксте (с Евгенией Манюковой)
 Победитель Australian Open 1994 года в миксте (с Ларисой Савченко-Нейланд)
 Финалист Ролан Гаррос 1992 года в парном разряде (с Дэвидом Адамсом)
 Финалист Ролан Гаррос 1994 года в миксте (с Ларисой Савченко-Нейланд)
 Финалист Уимблдона 1997 года в миксте (с Ларисой Савченко-Нейланд)

Двукратный финалист Кубка Дэвиса (1994 и 1995) в составе сборной России.

В одиночном разряде выиграл 2 турнира ATP и ещё дважды играл в финале.

В парном разряде выиграл 20 турниров (в том числе 1 турнир серии Мастерс).

Участник летних Олимпийских игр 1988 и 1996 годов.

Финалы турниров АТП в одиночном разряде (4)

Победы (2)

Финалы (2) 

Финалы турниров АТП в парном разряде ( 40)

Победы 20   

Финалы 20

Командные турниры

Поражения в финалах (2)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Теннисисты СССР
Теннисисты России
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в смешанном парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в смешанном парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Зал российской теннисной славы
Теннисные тренеры России